
Termin -{R48}- ima više značenja.

 R-oznake, R48: Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja prilikom duže izloženosti
 R48 put (Južna Afrika), autoput